Шаракан — стародавня збірка духовних віршів Вірменії
 Шаракан — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край, Росія